Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1968 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones battent Rosie Casals et Billie Jean King en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1968
France Double dames
Tennis en France en 1968
Tennis en mai 1968
Tennis en juin 1968